Příjmení Juříček nosí více významných osobností:

 David Juříček (* 1974) – český házenkářský reprezentant
 Libor Juříček (1938–2010) – český chemik
 Pavel Juříček (* 1956) – český politik